Костиха:

Костиха — деревня, Вилегодский район Архангельской области.
Костиха (приток Бакчара) — река в Томской области.
Костиха (приток Большой Кумены) — река в Кировской области.